Punto est le mot espagnol et italien équivalent au français point.

Ce nom peut désigner :
le Punto guajiro, un genre musical
la Fiat Punto, une voiture polyvalente produite par Fiat